Главной целью Собрания было утверждение идей украинского национализма и постановлений, касающихся политической, военной, экономической и социальной жизни украинцев.
Отмечалось, что Украинское суверенное соборное государство является основой развития нации и принадлежит украинскому народу:
Владельцем всей земли и вод, подземных и надземных богатств, промысла и путей коммуникации есть сам украинский народ и его государство…
Украинская земля — украинским крестьянам, фабрики и заводы — украинским рабочим, украинский хлеб украинскому народу.

Члены ОУН выступали за организацию хозяйственной и социальной жизни на основе равенства всех украинцев в правах и обязанностях против нации и государства.

Большое внимание было уделено программам предоставления бесплатной медицинской помощи, поддержки малообеспеченных семей, сирот, инвалидов и людей постарше, которые не могут самостоятельно обеспечить свои минимальные жизненные потребности.

В постановлении № 1, пункт № 6 было записано право на свободу совести и религиозных культов, не противоречащих моральной силе нации и интересам Украинского государства.

В военных и политических постановлениях Второго большого собрания ОУН шла речь об обязанности его членов бороться за независимость украинского государства, нации, силовую защиту украинской нации, языка, культуры и традиций от большевистских, фашистских и других захватчиков. Также члены ОУН обязывались полностью выполнять завещание Тараса Шевченко и помогать всем оказавшимся под московским игом народам вести антимосковскую пропаганду.

Многие пункты этих постановлений касались воспитания, закалки, идеологических воззрений культуры и нравственных ценностей самих членов ОУН.

Для выполнения постановления II Великого собрания ОУН (б) в Кракове в мае 1941 г. были приняты Инструкции Революционного Провода ОУН (С. Бандеры) для организационного актива в Украине на период войны «Борьба и деятельность ОУН во время войны». В частности, была принята Инструкция Службы Безопасности (далее также — «Инструкция»), которая определяла процедуру и порядок образования Украинской народной милиции на основах самоохраны как временного органа государственной безопасности [1] .

Украинский национализм